Малиновское () — село в Рышканском районе Молдавии. Является административным центром коммуны Малиновское, включающей также село Лупэрия.

История 
Первое документальное упоминание о селе Балан датировано 1437 годом.

В 1880 году на средства сельчан в центре села была построена Церковь Покрова Божией Матери. С 1961 по 1989 год церковь была закрыта. 14 октября 1989 года храм вновь открылся для прихожан.

21 ноября 1973 года село Балан было переименовано в Малиновское.

География 
Село расположено на высоте 156 метров над уровнем моря.

Население 
По данным переписи населения 2004 года, в селе Малиновское проживает 1246 человек (556 мужчин, 690 женщин).

Этнический состав села:

Примечания 

Населённые пункты Рышканского района